Lelex může být:
Lelex (syn Poseidóna), v řecké mytologii syn boha Poseidóna a nymfy Libye
Lelex (král Sparty), v řecké mytologii první král Sparty (Lakónie)